Steinkogel heißen folgende geographische Objekte:

 Steinkogel (Ötztaler Alpen), 2623 m, über Plangeross im Pitztal, Tirol
 Steinkogel (Stubaier Alpen), 2589 m, Gipfel der Kalkkögel bei Oberberg im Stubaital, Tirol
 Steinkogel (Kitzbüheler Alpen), 2299 m, an der Tiroler Landesgrenze bei Neukirchen im Oberpinzgau, Land Salzburg
 Steinkogel (Höllengebirge), 1644 m, Schiberg beim Feuerkogel über dem Traunsee, Oberösterreich
 Steinkogel (Oberösterreichische Voralpen), 1097 m, zwischen Micheldorf und Molln, Oberösterreich
 Steinkogel (Grazer Bergland), 742 m, Hauptgipfel des Generalkogel-Massivs bei Graz und Gratwein, Steiermark
 Steinkogel (Gleinalpe), 1234 m, Ausläufer der Gleinalpe bei Kainach bei Voitsberg, Steiermark
 Steinkogel (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Steinkogel (Klagenfurter Becken), Berg (546 m) nördlich Völkermarkt, Kärnten

Siehe auch: 
 Steinkogler